SOD či SoD může označovat:
 Superoxid dismutáza – enzym a antioxidant
 Smlouva o dílo (SoD) – druh smlouvy v českém právním prostředí
 Septooptická dysplazie – vrozená chyba centrální nervové soustavy vedoucí k slepotě
 Stormtroopers of Death (S.O.D.) – americká trashmetalová hudební skupina
 Rozdělení povinností (anglicky Separation of duties – SoD) – zásada rozdělení pravomocí mezi více entit
 Obrazovka smrti (anglicky screen of death – SoD) – neformální označení kritické chyby v informatice, např. modrá obrazovka smrti